A Totál Dráma: Indián-sziget (eredeti cím: Total Drama: Pahkitew Island) a Totál Dráma hatodik évadja. Az új évad egy új szigeten, a Pahkitew-szigeten játszódik. 14 új versenyző vesz részt a küzdelemben az egymillió dollárért.

Kanadában 2014. július 7-én mutatta be a Teletoon. Magyarországon a Cartoon Network mutatta be 2014. november 10-én.

Szereplők

Epizódok

6. évad

Kiesési táblázat 

 TM – továbbmegy
 NY – a csapata általa nyeri meg a próbát, vagy egy olyan próbát nyer meg, ahol még/már nincsenek csapatok
 UT – ő kapja az utolsó mályvacukrot
 KE – kiesik
 MK – magára szavaz, ez által esik ki a versenyből
 KZ – kizárják a versenyből
 FK – félreértés által esik ki a versenyből
 CS – csapatot cserél
 V – visszajön a versenybe
 1. – megnyeri a versenyt
 2. – a döntőben második helyezést ér el
 3. – a döntőben harmadik helyezést ér el
 - – nem szerepel

Jegyzetek

További információk 

 

Indián
Vásárolt Cartoon Network-sorozatok
2014-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Kanadai flash animációs sorozatok
2014-ben befejezett kanadai televíziós sorozatok